Amerikai Egyesült Államok
Queens megye (New York)
 Kanada
Queens megye (Prince Edward-sziget)
Queens megye (Új-Brunswick)
Queens megye (Új-Skócia)